Bordalo Pinheiro ist der Familienname folgender Personen:

 Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), portugiesischer Maler
 Rafael Bordalo Pinheiro (1846–1905), portugiesischer Künstler, Karikaturist und Keramiker